Льюїс (округ, Айдахо)
Люїс (округ, Кентуккі)
Люїс (округ, Міссурі)
Льюїс (округ, Нью-Йорк)
Льюїс (округ, Теннессі)
Льюїс (округ, Вашингтон)
Льюїс (округ, Західна Вірджинія)